Slochteren (dorp), een dorp in de gemeente Midden-Groningen
Slochteren (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
het aardgasveld van Slochteren
Slochter, een voormalig veenriviertje ten westen van Amsterdam